Потанино — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Потанино — прежнее название села Сынтас горадминистрации Аксу Павлодарской области.

Россия 
 Потанино — посёлок в Бичурском районе Бурятии.
 Потанино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Потанино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Потанино — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Потанино — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Потанино — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Потанино — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Потанино — деревня в Калачинском районе Омской области, упразднена в 1980—е годы.
 Потанино — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Потанино — посёлок городского типа Челябинской области, вошёл в состав города Копейск.
 Потанино — деревня в Переславском районе Ярославской области.

Железнодорожная станция 
 Потанино — железнодорожная станция Южно-Уральской железной дороги в одноимённом посёлке города Копейска.